Warao – popolo del Sudamerica
Lingua warao – lingua parlata dall'omonimo popolo